Шпильрайн (Шпильрейн)  — еврейская фамилия.
 Шпильрайн, Эвальд Эмильевич (1926—2009) — теплофизик и энергетик, сын Э. Н. Шпильрайна.
 Шпильрайн, Эдвард (позже Марчевский и Шпильрайн-Марчевский, 1907—1976) — польский математик (теорема Шпильрайна).
 Шпильрайн, Эмиль Николаевич (1899—1938) — советский биолог.